Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Kremlin Cup 2018 des Damentennis in Moskau. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 13. bis 15. Oktober 2018 stattfand. Vier Spielerinnen qualifizierten sich für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski